Absinthium (lateinisch für „Wermut“) steht für

 die Pflanzenart Wermutkraut (Artemisia absinthium)
 eine italienische Metal-Band Absinthium (Band)

Siehe auch:
 Pontischer Beifuß („Absinthium ponticum“)